Она представлена двумя боковыми платформами, обслуживающими два локальных пути.

Станция была открыта 2 июня 1917 года, и до 15 апреля 1918 года, станция была северной конечной точкой на линии. Между этой и следующей за ней станцией — Бедфорд-парк-бульвар — Леман-колледж, отходит путь к депо «Конкорс». Через станцию проходят три пути — два локальных и один экспресс, который сегодня используется поездами, уходящими в депо «Джером» в часы пик после высадки пассажиров на станции Бернсайд-авеню. Вплотную к станции расположено здание арсенала «Кингсбридж».

Примечания

Ссылки 
 nycsubway.org — Kingsbridge Road 
 nycsubway.org — Urban Motif Artwork by Mario M. Muller (2006) 
 Station Reporter — 4 Train
 The Subway Nut — Kingsbridge Road Pictures 
 MTA’s Arts For Transit — Kingsbridge Road (IRT Jerome Avenue Line)
 Kingsbridge Road entrance from Google Maps Street View